100 Друзей — один из крупнейших российских клубов предпринимателей, ориентированный на построение сети связей как дружеских, так и деловых, а также на цепочки бартерного обмена.

Проект «100 Друзей» начал свою работу в 2007 году, как своеобразный ответ наступающему финансовому кризису. Создатель проекта — иркутянин Сергей Вагаев задумывал свой проект, как клуб, в котором потребитель и продавец находят друг друга, минуя прилавки, салоны, иные пункты привычного товарно-денежного обмена.

Для упрощения процедуры совершения бартерных сделок и построения цепочек сделок, а также для их контроля проект «100 Друзей» предполагает использование внутренних виртуальных счетов и виртуальной валюты — ОЕ (Обменные Единицы).

На сайте каждый заполняет анкету, указывая не только то, на что способен сам, но также может сообщить и о возможностях своих друзей, родственников, знакомых. На сайте можно найти такие, например, операции, как услуги автосервиса в обмен на пчелопродукцию.

По данным на январь 2017 года количество участников проекта составляет 29805 человек. Количество населённых пунктов, в которых есть представители клуба, насчитывает около 300 городов.

Ссылки 
 «Центральная газета» (Улан-Удэ): «Меняю Бизнес-план на кукурузник»
 «Аргументы и Факты»: «Народные средства против кризиса: от бартера до самостроя»
 «Комсомольская правда»: «Иркутяне по бартеру лечат зубы и подстригаются»
 «Новое телевидение Сибири»: «Иркутский ответ мировому финансовому кризису» (текст)
 «Новое телевидение Сибири»: «Иркутский ответ мировому финансовому кризису» (видео-сюжет)
 «Вести.ру»: «В Россию возвращается товарообмен. Кудрин не против»
 «Вести.ру»: «В российском интернет-сообществе большой популярностью пользуются бартерные клубы»
 Телевидение г. Саянска: видеосюжет
 «Восточно-сибирские новости»: «Не имей сто рублей»
 «Номер один» «Не имей сто рублей»
 «Другой Бизнес»: «Проект „100 Друзей“ глазами индивидуального предпринимателя»
 «Регистрация в проекте»: «Приглашаю зарегистрироваться в проекте»

Примечания 

Сайты России
Экономические сайты
Бартер
Сайты, появившиеся в 2007 году
Социальные сети